Farkas Lujza (1818–1893) színésznő
 Farkas Lujza (1913–1973) irodalomtörténész, újságíró